A Repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis é a fase de disputas entre as equipes do Grupo Mundial derrotadas na primeira fase e os classificados do Grupo I dos grupos regionais.

Equipes

Perdedores do Grupo Mundial:

Vencedores dos Grupos Regionais

Disputas

Índia vs. Rep. Tcheca

Suíça vs. Países Baixos

Rússia vs. Itália

Uzbequistão vs. Estados Unidos

Colômbia vs. Japão

Rep. Dominicana vs. Alemanha

Brasil vs. Croácia

Polônia vs. Eslováquia

Ligação externa 
  

Copa Davis de 2015